Dufresne může být:

 Jean Dufresne (1829–1893) – německý šachista
 Isabelle Collin Dufresne (1935–2014) – francouzská umělkyně
 Marion Dufresne 2 – plavidlo

Externí odkazy